Paolo Ferrara (1892-1965) – attore italiano
 Paolo Ferrara – cantante italiano
 Paolo Ferrara (1970) – pugile italiano